NT kan syfta på:

 NT – person med normalfungerande nervsystem, se Neurotypisk
 NT – ett företag som organiserar kollektivtrafiken i Nordjylland i Danmark, se Nordjyllands Trafikselskab
 NT – en moderat dagstidning i Östergötland, se Norrköpings Tidningar
 NT – ISO 3166-2-koden för ett federalt territorium i Australien, se Northern Territory
 NT - en expertgrupp gällande nya (medicinska) terapier, se NT-rådet
 NT – en samling skrifter i den kristna Bibeln, se Nya Testamentet
 NT – en term som används inom rödlistning av arter, se Nära hotad
 Windows NT – ett operativsystem från Microsoft för persondatorer, se Windows NT